

Musica 
 Best Friend – singolo di Brandy del 1995, dall'album Brandy
 Best Friend – singolo dei Toy-Box del 1998, dall'album Fantastic
 Best Friend – album degli Hillsong United del 2000
 Best Friend – singolo di 50 Cent del 2006, dall'album Get Rich or Die Tryin'
 Best Friend – singolo di Kana Nishino del 2010, dall'album to LOVE
 Best Friend – singolo dei Sofi Tukker del 2017
Best Friend – singolo di Saweetie in collaborazione con Doja Cat del 2021

Televisione 
 Best Friend – dorama del 1999

Pagine correlate
Best Friends